Oliver! – musical sceniczny z 1960 roku
 Oliver! – filmowy muzyczny z 1968 roku, adaptacja musicalu

Zobacz też 
 Oliver – inne znaczenia